Melchor Ocampo ist der Name folgender Personen:

* Melchor Ocampo (Politiker) (1814–1861), mexikanischer Jurist und Politiker 

Melchor Ocampo ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Melchor Ocampo (Campeche), Ort im Bundesstaat Campeche
 Melchor Ocampo (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Melchor Ocampo (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Melchor Ocampo (Hidalgo), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Melchor Ocampo (México), Ort im Bundesstaat México
 Melchor Ocampo (Contepec), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Melchor Ocampo (Nocupétaro), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Melchor Ocampo (Tuzantla), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Melchor Ocampo (Nuevo León), Ort im Bundesstaat Nuevo León
 Melchor Ocampo (Huatabampo), Ort im Bundesstaat Sinaloa
 Melchor Ocampo (Mocorito), Ort im Bundesstaat Sinaloa
 Melchor Ocampo (Tabasco), Ort im Bundesstaat Tabasco
 Melchor Ocampo (Espinal), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Melchor Ocampo (Jalacingo), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Melchor Ocampo (Zacatecas), Ort im Bundesstaat Zacatecas

Melchor Ocampo bezeichnet zudem folgende mexikanische Verwaltungseinheiten: